Catherine Byrne ist der Name folgender Personen:

* Catherine Byrne (Politikerin, um 1897) (1896/1897–1994), irische Politikerin, Oberbürgermeisterin von Dublin
 Catherine Byrne (Schachspielerin), irische Schachspielerin 
 Catherine Byrne (Schauspielerin) (* 1954), irische Schauspielerin 
 Catherine Byrne (Politikerin, 1956) (* 1956), irische Politikerin, Abgeordnete im Dáil Éireann